Monika Pogladič (ur. 5 kwietnia 1987 w Slovenj Gradcu) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka SSK Ljubno BTC.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 23 lipca 2004 roku w Park City podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 89 m i 92,5 m na skoczni normalnej, i od razu zajęła miejsce na najniższym miejscu na podium.

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty M. Pogladič na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Slovenj Gradcu